Midland kan syfta på:

 Midland F1 Racing – ett ryskt tidigare formel 1-stall
 Midland Bank – ett före detta brittisk bank, nu omdöpt till HSBC Bank
 Midland Railway – ett tidigare järnvägsbolag i Storbritannien

Geografi

Australien 

 Midland (del av en befolkad plats), Western Australia, Swan,

Kanada 

 Midland, Ontario, ort,

USA 

 Midland, Arkansas, ort, Sebastian County, 
 Midland, Maryland, ort, Allegany County, 
 Midland, North Carolina, ort, Cabarrus County, 
 Midland, Ohio, ort, Clinton County, 
 Midland, Virginia, ort, Fauquier County, 
 Midland, Michigan, ort, Midland County, 
 Midland, Pennsylvania, ort, Beaver County, 
 Midland, Pennsylvania, Washington County, ort, 
 Midland, Colorado, ort, Teller County, 
 Midland, Texas, countyhuvudort, Midland County, 
 Midland, South Dakota, ort, Haakon County, 
 Midland, Washington, ort, Pierce County,

Se även
 Midland County

Se även
 Midlands (olika betydelser)

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar